Реморы () — род лучепёрых рыб из семейства прилипаловых. Обитают в тропических и умеренных водах всех океанов.

Виды 
Род включает 5 видов:

Галерея

Примечания 

Прилипаловые